Jméno a příjmení Vladimír Doležal má více nositelů:

 Vladimír Doležal (* 1965) – český politik, poslanec PSP za ODS
 Vladimír Doležal (fotbalista) (1918–2000) – český fotbalový brankář
 Vladimír Doležal (pěvec) (* 1951) – český operní pěvec